Горња Думбрава има више значења:

 Горња Думбрава (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Горња Думбрава (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији